Хелоуин () е американска хорър филмова поредица, съдържаща десет филма. Франчайзът се фокусира върху измисления герой Майкъл Майърс, който постъпва в санаториум след като убива по-голямата си сестра. Петнадесет години по-късно той успява да избяга, като го прави за да убива хората от Хадънфилд, докато бившият му психиатър д-р Сам Лумис го преследва. Убийствата на Майкъл са на Хелоуин и всички филми се развиват тогава.

Филми

Източници 

Филмови поредици